Zybin ist der Familienname folgender Personen:

 Pawel Wladimirowitsch Zybin (1905–1992), sowjetischer Konstrukteur im Bereich Luft- und Raumfahrt
 Wladimir Nikolajewitsch Zybin (1877–1949), russischer Flötist, Komponist, Dirigent und Hochschullehrer